Sérac steht für:

 Sérac (Gletschererscheinung), eine Gletschererscheinung
 Sérac (Käse), ein französischer Molkenkäse

Sérac ist der Familienname folgender Personen:

 Yves Guérin-Sérac (* 1926), französischer anti-kommunistischer, rassistischer Aktivist